Průmyslová může být

 ulice
 Průmyslová (Benátky nad Jizerou)
 Průmyslová (Bolatice)
 Průmyslová (Boršov nad Vltavou)
 Průmyslová (Bořitov)
 Průmyslová (Boskovice)
 Průmyslová (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
 Průmyslová (Brno)
 Průmyslová (Bzenec)
 Průmyslová (Cítoliby)
 Průmyslová (Čelákovice)
 Průmyslová (Čerčany)
 Průmyslová (České Budějovice)
 Průmyslová (Český Brod)
 Průmyslová (Český Krumlov)
 Průmyslová (Český Těšín)
 Průmyslová (Dlouhoňovice)
 Průmyslová (Dobřany)
 Průmyslová (Dobříš)
 Průmyslová (Dolní Břežany)
 Průmyslová (Dřísy)
 Průmyslová (Havlíčkův Brod)
 Průmyslová (Hodonín)
 Průmyslová (Horní Bříza)
 Průmyslová (Horní Suchá)
 Průmyslová (Horšovský Týn)
 Průmyslová (Hořice)
 Průmyslová (Hostivice)
 Průmyslová (Hradec Králové)
 Průmyslová (Chabařovice)
 Průmyslová (Chlumec nad Cidlinou)
 Průmyslová (Choceň)
 Průmyslová (Chotěboř)
 Průmyslová (Chotětov)
 Průmyslová (Chotoviny)
 Průmyslová (Chrudim)
 Průmyslová (Chvaletice)
 Průmyslová (Jablonec nad Nisou)
 Průmyslová (Jaroměř)
 Průmyslová (Jeneč)
 Průmyslová (Jesenice)
 Průmyslová (Jičín)
 Průmyslová (Jihlava)
 Průmyslová (Kadaň)
 Průmyslová (Kamenný Újzed)
 Průmyslová (Katovice)
 Průmyslová (Kladno)
 Průmyslová (Klášterec nad Ohří)
 Průmyslová (Klatovy)
 Průmyslová (Kosmonosy)
 Průmyslová (Králův Dvůr)
 Průmyslová (Krupka)
 Průmyslová (Liberec)
 Průmyslová (Litomyšl)
 Průmyslová (Louny)
 Průmyslová (Lovosice)
 Průmyslová (Lukov)
 Průmyslová (Lysice)
 Průmyslová (Měšice)
 Průmyslová (Milovice)
 Průmyslová (Mníšek pod Brdy)
 Průmyslová (Mošnov)
 Průmyslová (Nepomuk)
 Průmyslová (Nové Strašecí)
 Průmyslová (Nový Bydžov)
 Průmyslová (Nymburk)
 Průmyslová (Odolena Voda)
 Průmyslová (Olomouc)
 Průmyslová (Ondřejov)
 Průmyslová (Ostrava)
 Průmyslová (Ostrov)
 Průmyslová (Pardubice)
 Průmyslová (Písek)
 Průmyslová (Píšť)
 Průmyslová (Planá)
 Průmyslová (Planá nad Lužnicí)
 Průmyslová (Plesná)
 Průmyslová (Plzeň)
 Průmyslová (Pohořelice)
 Průmyslová (Postřižín)
 Průmyslová (Praha)
 Průmyslová (Prachatice)
 Průmyslová II (Prachatice)
 Průmyslová (Prostějov)
 Průmyslová (Předměřice nad Labem)
 Průmyslová (Přeštice)
 Průmyslová (Rosice)
 Průmyslová (Říčany)
 Průmyslová (Sázava)
 Průmyslová (Sezimovo Ústí)
 Průmyslová (Solnice)
 Průmyslová (Stod)
 Průmyslová (Strančice)
 Průmyslová (Stříbro)
 Průmyslová (Stjudénka)
 Průmyslová (Světlá nad Sázavou)
 Průmyslová (Svitavy)
 Průmyslová (Šternberk)
 Průmyslová (Šumperk)
 Průmyslová (Tachlovice)
 Průmyslová (Třebíč)
 Průmyslová (Třinec)
 Průmyslová (Turnov)
 Průmyslová (Trutnov)
 Průmyslová (Týn nad Vltavou)
 Průmyslová (Uherské Hradiště)
 Průmyslová (Ústí nad Labem)
 Průmyslová (Velešín)
 Průmyslová (Velká Bíteš)
 Průmyslová (Velká Polom)
 Průmyslová (Velké Meziříčí)
 Průmyslová (Veselí nad Lužnicí)
 Průmyslová (Vestec)
 Průmyslová (Vikýřovice)
 Průmyslová (Vítkov)
 Průmyslová (Vlašim)
 Průmyslová (Vracov)
 Průmyslová (Vysoké Mýto)
 Průmyslová (Vyškov)
 Průmyslová (Znojmo)
 Průmyslová (Zruč nad Sázavou)
 Průmyslová (Žabčice)
 Průmyslová (Ždírec nad Doubravou)
 Průmyslová (Železný Brod)

 ulice s podobnými názvy
 Hrotovická-Průmyslová zóna, Střítež
 Průmyslová oblast, Mikulov
 Průmyslová zóna Řešice, Dolní Bojanovice
 Průmyslová zóna Šťáralka, Kolín

 průmyslové zóny
 Průmyslová zóna
 Průmyslová zóna Cva'im
 Průmyslová zóna Holešov
 Průmyslová zóna Joseph
 Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry
 Průmyslová zóna Krupka
 Průmyslová zóna Matam
 Průmyslová zóna na Rychnovsku
 Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov
 Průmyslová zóna Triangle

 jiné
 femininum od slova průmyslový, mající něco společného s průmyslem
 Průmyslová dráha
 Průmyslová fotografie
 Průmyslová revoluce
 Průmyslová revoluce v Česku
 Průmyslová špionáž